4 miejscowości w Polsce: 
 Wójtówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój 
 Wójtówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Wójtówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec
 Wójtówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
Inne
 dawna  w powiecie humańskim na Ukrainie.
 Wójtówka – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.